Богданов, Фёдор:
 Богданов, Фёдор Дмитриевич (1928—1994) — Герой Советского Союза.
 Богданов, Фёдор Платонович (1885—1943) — актёр Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
 Богданов, Фёдор Родионович (1900—1973) — хирург, травматолог-ортопед, организатор здравоохранения.